14-й чемпионат Африки по волейболу среди женщин прошёл с 3 по 8 октября 2009 года в Блиде (Алжир) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые выиграла сборная Алжира.

Команды-участницы 
Алжир, Ботсвана, Камерун, Марокко, Сенегал, Тунис.

От участия отказались первоначально заявленные Кения, ДР Конго, Судан.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 3 октября: Сенегал — Ботсвана 3:1 (18:25, 25:18, 26:24, 25:21); Тунис — Марокко 3:0 (25:17, 25:9, 25:16); Алжир — Камерун 3:1 (20:25, 25:13, 25:18, 28:26).
 4 октября: Тунис — Камерун 3:1 (20:25, 25:21, 25:15, 25:17); Ботсвана — Марокко 3:0 (25:19, 25:23, 25:20); Алжир — Сенегал 3:0 (25:13, 25:19, 25:14).
 5 октября: Тунис — Ботсвана 3:0 (25:14, 25:14, 25:16); Камерун — Сенегал 3:0 (25:18, 25:19, 25:14); Алжир — Марокко 3:0 (25:11, 25:19, 25:11).
 7 октября: Сенегал — Марокко 3:1 (18:25, 25:17, 25:20, 25:21); Камерун — Ботсвана 3:1 (25:21, 22:25, 25:22, 25:22); Алжир — Тунис 3:0 (25:21, 25:17, 25:15).
 8 октября: Камерун — Марокко 3:0 (25:13, 25:10, 25:21); Тунис — Сенегал 3:0 (25:14, 25:19, 25:18); Алжир — Ботсвана 3:0 (25:19, 25:8, 25:11).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Нариман Мадани, Фатьма-Зохра Укази, Салима Хаммуш, Муни Абдеррахим, Зохра Бенсалем, Сафия Букхима, Тассадит Айссу, Навель Мансури, Лидия Улму, Серине Хеннауи, Файза Тсабет, Айша Мезмат. Главный тренер — Мулуд Икхеджи.

 : Нихель Гуль, Амани Керкени, Зохра Рихани, Ханан Бен Шаабен, Каутхар Джемали, Кхаула Джуни, Маэрра Бен Халима, Майсса Линглиз, Фатан Хабаши, Соня Бен Юссеф, Кхулуд Гарьяни, Мариам Гарьяни. Главный тренер — Рашид Шебби.

 .

Индивидуальные призы 
 MVP:  Лидия Улму
 Лучшая нападающая:  Лидия Улму
 Лучшая блокирующая:  Нео Йомкиль
 Лучшая на подаче:  Нихель Гуль
 Лучшая в защите:  Мариам Гарьяни
 Лучшая связующая:  Фатьма-Зохра Укази
 Лучшая на приёме:  Сафия Букхима
 Лучшая либеро:  Навель Мансури

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Африки по волейболу среди женщин
2009 год в волейболе